Luch Moscou :
 KSK Luch Moscou, club russe de handball féminin
Luch Moscou, club russe de volley-ball masculin